Feelings (Sentimientos en inglés) puede referirse a:

Libros 

 Feelings, una colección de escrituras de 1975 de Evan X Hyde
 Feelings, un libro de 1984 escrito por Aliki Brandenberg

Películas 

 Feelings (1968), película soviética
 Feelings (1974), película británica dirigida por Gerry O'Hara

Música

Álbumes 

 Feelings (Paul Anka), 1975
 Feelings (Johnny Mathis), 1975
 Feelings (Milt Jackson), 1976
 Feelings (Ferrante & Teicher), 1977
 Feelings (The Grass Roots), 1968
 Feelings (David Byrne), 1997

Canciones 

 "Feelings" (The Grass Roots), 1968
 "Feelings" (Morris Albert), 1975
 "Feelings" (Zonke), 2012
 "Feelings" (Maroon 5), 2015
 "Feelings" (Hayley Kiyoko), 2017
 "Feelings" (Lauv), 2019